Малта се на такмичењу за Дечју песму Евровизије појавила 18 пута, први пут 2003. године, када је била оснивач са још петнаест земаља. Држава се повукла са такмичења 2011. године због слабог пласмана, мале заинтересованости и економских потешкоћа јавног сервиса. После две године паузе Малта се вратила на такмичење у Кијеву 2013, где је Гаја Кауки са песмом The Start победила освојивши 130 бодова.

Представници

Организовање Дечје песме Евровизије 

Дечја песма Евровизије по државама
Малтешка музика